Miejscowości w USA:
 Palm Springs – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Riverside
 Palm Springs – wieś w stanie Floryda, w hrabstwie Palm Beach
Inne:
 Palm Springs – angielski zespół rockowy